Agricultural and Forest Entomology — британский научный журнал, орган Королевского энтомологического общества Лондона, посвящённый проблемам сельскохозяйственной и лесной энтомологии. Основан в 1999 году.

История 
Журнал основан в 1999 году как орган Королевского энтомологического общества Лондона. Индекс цитирования журнала (Импакт-фактор): 1.554 (ISI Journal Citation Reports Ranking: 2009 — 18/74 в категории Entomology).

В 2011 году вышел 13-й том.

Тематика 
Журнал публикует научно-исследовательские работы, обзоры и короткие статьи и сообщения в области энтомологии, относящиеся к контролю насекомых-вредителей и других членистоногих, их биологии, динамике популяции, управлению вредителями леса, сельскохозяйственных и садовых культур.

ISSN 
 ISSN: 1461-9563 (Online)

См. также 
 Список энтомологических журналов

Примечания

Литература 
 Allan Watt, Keith Walters and Hefin Jones. (2009). Ten years of Agricultural and Forest Entomology. // Agricultural and Forest Entomology. Volume 11, Issue 1, February 2009, Page: 1.

Ссылки 
 Сайт журнала
 Страница журнала на сайте Royal Entomological Society
 Журнал на elibrary.ru

Энтомологические журналы
Научные журналы Великобритании
Научные журналы на английском языке
Королевское энтомологическое общество Лондона